Коріненко Павло Степанович (нар. 1942) — український науковець.